Nagelfar eller Naglfar kan syfta på:

 Nagelfar – i nordisk mytologi det största av alla skepp
 Nagelfar (musikgrupp) – ett tyskt f.d. black metal-band
 Nagelfare – i nordisk mytologi jättinnan Natts första make

Naglfar
 Naglfar – fornnordiska för det största av alla skepp i nordisk mytologi, se Nagelfar
 Naglfar (musikgrupp) – ett svenskt black metal-band